Натуральне число 1088
 1088 рік до нашої ери
 1088 рік нашої ери